Ziller – fiume dell'Austria
 Ernst Ziller – architetto tedesco naturalizzato greco
 Lino Ziller – politico e partigiano italiano